Сліп (, від slip of paper — «смужка паперу») — назва кількох видів фінансових документів.

 Сліп (оферта, попереднє розміщення ризику, попередній договір перестрахування) — письмова пропозиція перестрахувальника перестраховику укласти конкретний договір перестрахування, в якій зазначаються умови перестрахування. Підписання сліпу перестраховиком зобов'язує його прийняти ризик у перестрахування шляхом укладення конкретного договору перестрахування на умовах, зазначених в сліпі. Такий конкретний договір перестрахування має бути укладено протягом 10 робочих днів з моменту підписання сліпу, якщо інший строк не зазначено в сліпі. В будь-якому випадку підписання сліпу перестраховиком не означає прийняття ним відповідальності за оригінальним договором. Прийняття перестраховиком відповідальності з дати, зазначеної в сліпі, відбувається лише за умови підписання ним конкретного договору перестрахування (ковер-ноту).
 Сліп — документ, що підтверджує здійснення покупки за допомогою платіжної картки.
 Кредитовий сліп — паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням ПК й містить набір даних щодо цієї операції та відбиток реквізитів Платіжної Картки. При неотриманні коштів по кредитовому чеку/сліпу протягом 30 днів з дня оформлення кредитового чеку/сліпа, Держатель повинен повідомити про це Банк для врегулювання питання з торговою фірмою та надати цей кредитовий чек/сліп.

Посилання 
 
 Інструкція користувача платіжної картки ПАТ «БАНК 3/4»

Страхування
Банківська справа